Barrabonitense – abitanti di Barra Bonita (San Paolo)
Barrabonitense – abitanti di Barra Bonita (Santa Catarina)